Taken at the Flood steht für:
 Der Todeswirbel, Originaltitel Taken at the Flood, einen Kriminalroman von Agatha Christie

 Der Todeswirbel (2006), eine englische Langfolge der zehnten Staffel der Fernsehserie Agatha Christie’s Poirot